Behind the mask kan syfta på

 Young Hannibal: Behind the Mask – en film om tiden före Manhunter, om kannibalen Hannibal Lecter
 Behind the mask (ALF) – en film med intervjuer med djurrättsaktivister 
 Behind the Mask (musikalbum) – ett musikalbum av Fleetwood Mac